Jack Roslovic (né le  à Columbus, dans l'Ohio aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie  
Jack Roslovic débute en 2013 en USHL avec la United States National Development Team. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Jets de Winnipeg.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2013-2014|| United States National Development Team|| USHL|| 34|| 4|| 10|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| United States National Development Team|| USHL|| 25|| 11|| 27|| 38|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Redhawks de Miami|| NCAA|| 36|| 10|| 16|| 26|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017|| Moose du Manitoba|| LAH|| 65 || 13 || 35 || 48 || 22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018|| Moose du Manitoba|| LAH|| 32  || 15|| 20 || 35 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Jets de Winnipeg || LNH || 31 ||5 || 9 || 14 || 2 || 10 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH || 77 || 9 || 15 || 24 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 71 || 12 || 17 || 29 || 12 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 48 || 12 || 22 || 34 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus  || LNH ||81 ||22 ||23 ||45 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

| 309 || 60 || 86 || 146 || 44 ||  20 || 0 || 5 || 5 || 2

Au niveau international 

|-
| 2015 || align=left| - 18 ans || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||6 ||5 ||11  ||4 ||align=left| Médaille d'or
|-
| 2017 || align=left| - 20 ans  || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 ||align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en janvier 1997
Naissance à Columbus (Ohio)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Blue Jackets de Columbus